Santo Antônio de Pádua (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
 Santo Antônio de Pádua (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro